Good Enough est une chanson de Bobby Brown.
Good Enough est une chanson de Brian McKnight.
Good Enough est une chanson de Darren Hayes.
Good Enough est une chanson de Evanescence.
Good Enough est une chanson de Hoobastank.
Good Enough est une chanson de Maxeen.
Good Enough est une chanson de Samiam.
Good Enough est une chanson de Sarah McLachlan.
Good Enough est une chanson de Van Halen.